Arrondissement Saint-Denis bezeichnet:

 Arrondissement Saint-Denis (Réunion), französisches Arrondissement in Réunion
 Arrondissement Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), französisches Arrondissement im Département Seine-Saint-Denis, Region Île-de-France